Гейзелтон () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада.

Клімат

Галерея

Примітки

Зовнішні посилання 

 Hazelton, British Columbia Homepage 
 Village of Hazelton Homepage 
 'Ksan Native Village & Museum  

Селища Британської Колумбії